Northwestern Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Northwestern Hotel (Iowa), ID-Nr. 84001300
 Northwestern Hotel (Wisconsin), ID-Nr. 95000249